The Sunset Trail – film del 1917 diretto da George Melford
 The Sunset Trail – film del 1924 diretto da Ernst Laemmle
 La fattoria maledetta o The Sunset Trail – film del 1932n diretto da B. Reeves Eason